Moorhusen ist der Name mehrerer Orte:

 Moorhusen (Wilstermarsch), Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Gemeinde Kollmar im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Stadt Elmshorn im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein
 Moorhusen (Ostfriesland), Ortsteil der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Westoverledingen im Landkreis Leer in Niedersachsen

Siehe auch:
 Moorhausen